Chabanais steht für:
 Chabanais, Gemeinde im Arrondissement Confolens, Département Charente, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Le Chabanais steht für:
 Le Chabanais, ehemaliges Bordell in der Rue Chabanais 12 im 2. Arrondissement, Paris, Frankreich

Siehe auch:
 Colbert-Chabanais